Дэвид Хан (англ. David Hahn; 30 октября 1976, Клинтон, округ Маком, Мичиган, США — 27 сентября 2016, Шелби, округ Ошеана, Мичиган, США), также известный как «Радиоактивный бойскаут» — человек, прославившийся тем, что в семнадцатилетнем возрасте в сарае рядом со своим домом на окраине Детройта попытался самостоятельно создать ядерный реактор-размножитель.

Детское увлечение 
Дэвид Хан годами ставил различные опыты с химическими реактивами в подвале своего дома. Его эксперименты часто заканчивались небольшими взрывами и другими инцидентами.  стала для юного Хана настольной книгой, он задался целью собрать коллекцию, включающую все элементы периодической таблицы Менделеева, включая радиоактивные образцы.

Хан старательно собирал радиоактивные материалы, извлекая их в небольшом количестве из различных бытовых приборов. Так, например, америций он добывал из детекторов дыма, радий — из часов с люминесцирующими стрелками и из люминесцирующей краски; использовал щелочные металлы, чтобы восстановить торий, содержавшийся в виде диоксида в пепле использованных калильных сеток туристических фонарей, методом металлотермии. Также он попросил друга украсть для него бериллий из химической лаборатории.

Идея постройки «реактора» 

Будучи школьником, Хан успешно переписывался с целым рядом специалистов, при этом выдавая себя за взрослого учёного или школьного учителя физики. Несмотря на очевидные ошибки, которые он допускал в своих письмах, никто из корреспондентов не догадывался об обмане; благодаря этой переписке он получил основные представления о путях достижения цепной ядерной реакции, и решил использовать эти знания для постройки устройства, которое называл реактором.

Смешав радий, америций, бериллий и алюминий, он завернул смесь в алюминиевую фольгу — получившийся радиоактивный шар стал подобием активной зоны ядерного реактора. Шар был окружён небольшими кубиками из ториевой золы и урановой пудры, завёрнутыми в фольгу и связанными вместе сантехнической лентой.

Самодельный «реактор» не мог достичь критического состояния, он представлял собой слабый нейтронный источник с повышенным уровнем ионизирующего излучения, которое вблизи примерно в 1000 раз превышало обычные фоновые показатели для этой местности. Испугавшись показаний счётчика Гейгера (хотя они были в общем-то неопасны для здоровья, в отличие от контактов с радиоактивными веществами и вдыханием их аэрозолей и частиц, которые совершал юноша), Хан решил закончить со своими экспериментами, «утилизировав» все составляющие части своего реактора в лесу. Во избежание лишних вопросов погрузку опасного груза он решил производить глухой ночью 31 августа 1995 года, чем привлёк внимание полиции. В итоге всё закончилось вмешательством ФБР и Комиссии по ядерному регулированию. Сарай Дэвида разобрали и вместе с содержимым вывезли в 39 бочках, которые закопали в могильнике для слаборадиоактивных отходов в штате Юта; окружающая местность рядом с сараем не пострадала. Чтобы возместить расходы, родителей юноши оштрафовали на , что окончательно испортило их отношения с сыном.

Хан отказался от медицинского обследования на предмет воздействия радиации на своё здоровье, которое ему предлагали пройти на близлежащей АЭС. На вопрос журналиста по поводу полученной им дозы радиации он сказал: «Я думаю, что отнял у себя не больше пяти лет жизни».

Оценка экспериментов учёными 
Известный учёный-экспериментатор в области ядерной физики Альберт Гиорсо, проанализировав опыты Хана, в своей статье писал, что Хану, на его беду, не к кому было обратиться, чтобы его идеи опровергли. Двигаясь же в правильном направлении, талантливый парень, возможно, был бы на пути к более реалистичной карьере учёного. Физик считал, что экспериментатор осознавал глубокую неправильность своих действий, но всё же при этом неверно истолковывал суть происходившего, считая, что его мечта о модели реактора сбудется. В действительности же всё, что он создал — умеренную радиационную опасность.

Жизнь после «экспериментов» 
После случая с попыткой ядерных исследований Хан впал в глубокую депрессию, которая усилилась под действием насмешек сверстников и настороженного отношения взрослых. Он считал, что годы его работы были выброшены на свалку. Родители заставили Дэвида поступить в колледж, однако он практически не посещал занятия и больше времени проводил, катаясь на мотоцикле. В конце концов его отчислили, после чего под давлением родителей Дэвид записался в ряды американской армии. Его местом службы стал атомный авианосец USS Enterprise, позже его перевели в морскую пехоту.

В 2007 году Дэвид Хан демобилизовался и сразу же попал под пристальное внимание ФБР в связи с его юношескими выходками. Вскоре был арестован за воровство детектора дыма, при обыске в его квартире были обнаружены ещё 15 таких же детекторов. Парня заподозрили в том, что он вновь стал добывать из детекторов дыма радиоактивный америций, возможно, собираясь продолжить свои эксперименты. Хан получил 90 дней тюремного заключения, в течение которого его должны были обследовать врачи на предмет навязчивой идеи, преследующей его с 1994 года. 

Дэвид Хан скончался 27 сентября 2016 года. Причина смерти не была объявлена официально; по утверждению  отца Дэвида, причиной смерти стало отравление алкоголем.

Примечания

Литература 
 

Родившиеся в 1976 году
Преступники США